Alan Walker kan syfta på bland andra:

* Alan Walker (född 1930), brittisk-kanadensisk musikvetare
 Alan Walker (1938–2017), brittisk anatom och paleoantropolog
 Alan Walker (född 1997), brittisk-norsk musikproducent